Hettrich ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hettrich (* 1952), deutscher Politiker
 Heinrich Hettrich (1947–2020), deutscher Indogermanist
 Philipp Hettrich (1900–1973), deutscher Politiker (CSU)